Барнім ()

Географічна назва

Німеччина 
 Барнім  — район Німеччини () в землі Бранденбург 
 Барнім (височина)  — моренна височина на території Бранденбурга та північно-східного Берліна

Польща  
 Барнім (село) (:en:Barnim, West Pomeranian Voivodeship) —  село в Західно-Поморському воєводстві

Чоловіче ім'я  
 Барнім (ім'я)